Gosen (Bijbel), een historische nederzetting in het Oude Egypte
Gosen (stad), een stad in de Japanse prefectuur Niigata
Gösen, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen